

Geografia
Avigliano – comune italiano in provincia di Potenza
Avigliano Umbro – comune italiano in provincia di Terni
Avigliano – località (non frazione) del comune di Campagna, in provincia di Salerno

Pagine correlate 
 Avigliana (disambigua)